Мацегора — фамилия.

Известные носители:
 Мацегора, Александр Иванович (род. 1955) — российский дипломат.
 Мацегора, Григорий Прокопович (род. 1934) — советский и украинский живописец.
 Мацегора, Евгений Александрович (1929 — после 2000) — советский партийный деятель, генеральный директор Новокраматорского машиностроительного завода.
 Мацегора, Исидор Никифорович — советский работник сельского хозяйства, чабан, Герой Социалистического Труда.